Crows, tribo indígena estadunidense

Outros
 Crow - mangá japonês
 The Crow - filme norte-americano de 1994

Desambiguação